Округ Шенанго () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 51398 человек. Административный центр округа — город Норвич.

История 
Округ Шенанго основан в 1798 году; назван в честь слова индейского племени онондага, означающее «большой бычий чертополох». Источник образования округа Шенанго: округа Тийога и Херкимер.

География 
Округ занимает площадь 2328 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Шенанго проживало 51398 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население уменьшилось на 1.5%, до 50620 человек. Плотность населения составляла 21.7 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк